Појам Краснознаменск може да се односи на:
Краснознаменск (Калињинградска област),
Краснознаменск (Московска област),